Карпцов (, также Carpzow, Karpzov, Karpzow) — немецкая фамилия балто-славянского происхождения. 

Известны, прежде всего, многочисленные представители саксонской семьи учёных, родоначальником которых считается Симон Карпцов (ум. 1580), в середине XVI века бывший бургомистром бранденбургского города Нойштадт (часть современного Бранденбурга-на-Хафеле).

 Карпцов, Бенедикт-старший (1565—1624) — немецкий правовед, профессор Виттенбергского университета, канцлер при дворе саксонского курфюрста Кристиана I
 его сын Карпцов, Бенедикт (младший) (1595—1666) — немецкий юрист, профессор Лейпцигского университета; считается одним из основателей немецкого правоведения
 Карпцов, Иоганн Бенедикт (1607—1657) — брат Бенедикта Карпцова-младшего, немецкий лютеранский теолог, профессор Лейпцигского университета
 его сын Карпцов, Иоганн Бенедикт (1639—1699) — немецкий лютеранский теолог, этнолог и филолог, профессор Лейпцигского университета